Davids est un patronyme, notamment porté par :
 Angelo Davids (1999-), joueur sud-africain de rugby à XV et de rugby à sept,
 Arthur Lumley Davids, génie précoce et linguiste britannique
 Brendon Davids, coureur cycliste sud-africain
 Caroline Augusta Foley Rhys Davids, traductrice britannique
 Edgar Davids, footballeur néerlandais originaire du Suriname
 Heintje Davids, chanteuse et actrice néerlandaise
 Hendrik Jan Davids, joueur de tennis néerlandais
 Lance Davids, footballeur sud-africain
 Lorenzo Davids, footballeur néerlandais originaire du Suriname
 Louis Davids, chanteur néerlandais
 Quinton Davids, joueur de rugby à XV sud-africain
 Rika Davids, chanteuse et actrice néerlandaise
 Thomas William Rhys Davids, linguiste britannique
 Zain Davids, rugbyman sud-africain